Mojkovac kan syfta på:

Geografi

Montenegro 

 Mojkovac (kommun), 
 Mojkovac (kommunhuvudort), 

Robotskapade Montenegroförgreningar